Pernštejn steht für:
 Pernstein (Adelsgeschlecht)
 Burg Pernštejn, Tschechien
 Pernštejnské Jestřabí (Jestrab bei Pernstein), Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Bernstein (Begriffsklärung)
 Pernstein